Lowick – villaggio e parrocchia civile della Cumbria, in Inghilterra
Lowick – paese del Northumberland, in Inghilterra